Le nom de Spital peut se référer à :

Toponymes

Autriche 
Spital (Weitra), un hameau dans le Waldviertel, Basse-Autriche (nord-est), connu pour être un des lieux d'origine de la famille d'Adolf Hitler, à la fois du côté de son grand-père paternel et du côté de son arrière-grand-père maternel ; ce hameau fait partie de la commune de Weitra ;
Spital am Pyhrn, une commune en Haute-Autriche (ouest) ;
Spital am Semmering, une commune en Styrie (sud-est) ;
, un hameau en Styrie (sud-est), rattaché à la commune de Schäffern.

Royaume-Uni

Angleterre
Spital (Berkshire), un quartier de Windsor ;
, un quartier de Chesterfield ;
Spitalfields, dans l'East End de Londres ;
, un hameau du Lincolnshire ;
, sur la péninsule de Wirral ;
 ;
Spital (Tamworth), un quartier de Tamworth (Staffordshire) ;
, un quartier de Newcastle upon Tyne ;
, un affluent de la Lea dans le Hertfordshire.

Noms de famille
 (1925-2007), évêque de Trèves (Allemagne) de 1981 à 2001.

Orthographes voisines
 , une autre page d'homonymie.
 , un documentaire de Krzysztof Kieślowski, réalisé en 1977.